Henderson steht für:

 Henderson (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Henderson (Krater), Krater auf dem Mond
 Henderson (Pitcairninseln), Insel der Pitcairninseln
 Henderson (Motorradhersteller), US-amerikanische Motorradmarke
 Henderson Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 W. J. Henderson, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Henderson (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Henderson (Partei), britische Partei
 (3077) Henderson, Asteroid
 Deep Henderson, Jazzstandard von Fred Rose (1926)
 Henderson-Gartmore Fonds, Vermögensverwalter
 Henderson Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Henderson Pyramid, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Kap Henderson, Kap an der Küste des Wilkeslands, Antarktika

Henderson ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Henderson (Buenos Aires)

in Australien:
 Henderson (Western Australia)

in Neuseeland:
 Henderson (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Henderson (Arkansas)
 Henderson (Colorado)
 Henderson (Knox County, Illinois)
 Henderson (Macoupin County, Illinois)
 Henderson (Iowa)
 Henderson (Kentucky)
 Henderson (Louisiana)
 Henderson (Maryland)
 Henderson (Minnesota)
 Henderson (Nebraska)
 Henderson (Nevada)
 Henderson (New York)
 Henderson (North Carolina)
 Henderson (Tennessee)
 Henderson (Texas)
 Henderson (West Virginia)

Siehe auch:
 Henderson Bluff
 Henderson County
 Henderson-Gletscher
 Henderson Island
 Henderson Township
 Mount Henderson
 Henderson-Grenze, bestimmte Energiedosis bei Röntgenstrahlung
 Henderson-Hasselbalch-Gleichung, chemischer Zusammenhang